Playhouse Disney a fost o marcă de programare și canale internaționale de televiziune prin cablu și prin satelit care au fost deținute de unitatea Disney Channels Worldwide (acum Disney Branded Televsion) a grupului de televiziune Disney-ABC al The Walt Disney Company. A apărut prima dată în Statele Unite ca un bloc de programe de dimineață pe Disney Channel. Adresată în principal copiilor cu vârste între doi și șapte ani, programarea sa a inclus un amestec de seriale animate. În România, Playhouse Disney a fost lansat pe data de 19 septembrie 2009 ca bloc de programe pe Disney Channel.
Blocul Playhouse Disney de pe Disney Channel a fost închis pe data de 31 mai 2011 și relansat ca și canal cu numele Disney Junior pe data de 1 iunie 2011.

Logo 

 
Playhouse Disney a avut în total 3 logouri:

2 ale canalelor si 1 al blocului de programe de pe Disney Channel

Informare 
Canalul TV al Playhouse Disney nu a fost disponibil în România. În România a fost disponibil doar blocul de pe Disney Channel